The Hits Collection – album video di Prince del 1993
 The Hits Collection – album di Kim Wilde del 2006